«Донор неизвестен» () — американский художественный фильм. Экранизация произведения, автор которого — Уильям Муни.

Сюжет 
Страховщик Ник Стильман () продлил себе жизнь, перенеся операцию по трансплантации сердца. Позже он узнает ужасные подробности о том, что его донор был убит для того, чтобы Ник мог жить.

В ролях 
 Клэнси Браун
 Рене Карраско
 Том Кастронова
 Стивен Калп
 Джон Доумен

Съёмочная группа 
 Режиссёр: Джон Харрисон
 Продюсер: Дэвид Р. Гинсбург, Лиэнн Мур, Том Патриция
 Сценарист: Уильям Муни (роман), Джон Харрисон
 Композитор: Дэвид Берго
 Оператор: Золтан Дэвид

Ссылки 

Детективные фильмы США
Фильмы-триллеры США
Фильмы-драмы США
Экранизации литературных произведений